Imersja w fizyce
 Immersyjność
 Immersja (matematyka)
 Immersja językowa